Bella Cup 2019 – tenisowy turniej ITF kategorii ITF Women’s Circuit w sezonie 2019 z cyklu Bella Cup rozgrywany w dniach 3–9 czerwca 2019 roku w Toruniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 60 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Bella Cup
2019 w tenisie ziemnym
2019 w polskim sporcie